Artur Kogan (1974) – scacchista israeliano
Jacob Kogan (1995) – attore statunitense
Igor' Kogan (1969)  – banchiere russo
Leonid Borisovič Kogan (1924-1982) – violinista sovietico
Pavel Borisovič Kogan (1967-2005) – calciatore russo
Pavel Davidovič Kogan (1918-1942) – poeta sovietico
Pavel Leonidovič Kogan (1952) – direttore d'orchestra russo